Harry Potter e il calice di fuoco
 titolo originale del film Harry Potter e il calice di fuoco (film)